Rhododendron 'Kalinka' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Используется в качестве декоративного садового растения.

Происхождение 
По данным сайта Hirsutum.info.

Биологическое описание 

Высота в 10-летнем возрасте около 182—200 см. По другим данным в десятилетнем возрасте ширина 120 см, высота 160 см. Крона плотная.

Листья  98×36 мм, эллиптические, блестящие, тёмно-зелёные, сверху гладкие, с тёмно-коричневым опушением снизу.

Бутоны красные. Цветки 35×43 мм, пятилепестковые, бледно пурпурно-розового оттенка, внутри более бледные, с жёлто-зелёными пятнами в верхней части. Аромат отсутствует. Соцветия 110 × 90 мм (высота × ширина), конические, несут 12—17 цветков. В Германии цветёт в середине мая - начале июня.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до −24 или −26 °С .

Примерная ширина ямы для посадки — 60 см, глубина — 40 см. Состав почвенной смеси: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях, или 1 часть садовой земли, 2 части кислого верхового сфагнового торфа. Верховой торф можно заменить сфагнумом.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Лекция Ворониной С. Рододендроны. Трудная проблема выбора.
 Лекция Кривицкого С. Культура рододендронов в Подмосковье: история интродукции, сорта, агротехника.
 Rhododendron 'Kalinka' в средней полосе России.

Литература 
 
 

Kalinka